Генриковские анналы (лат. Annales Heinrichowenses, пол. Rocznik Henrykowski) — составленные в кон. XIII в. на латинском языке анонимным монахом цистерцианского монастыря в Генрикове (Нижняя Силезия) небольшие исторические заметки о польских святых X—XIII вв. Сохранились в рукописях XIV и XV вв. Охватывают период с 977 по 1293 гг.

Издания 
 Annales Heinrichowenses / ed. Dr. W. Arndt // MGH. SS. T. XIX. Hannoverae, 1866, p. 547—548.

 Rocznik Henrykowski / wydal A. Bielowski // MPH, Tomus 3. Lwow. 1878, p. 705—706.

Переводы на русский язык 
 Генриковские анналы — в переводе А. С. Досаева на сайте Восточная литература

См. также 
 Генрикова книга

 Анналы генриковских цистерцианцев

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

 латинский текст издания А. Беловски из Monumenta Poloniae Historica

Польские анналы
История Польши